Ланцман () — фамилия. Известные носители:
 Ланцман, Владимир Яковлевич (род. 1941) — советский и канадский скрипач, педагог.
 Ланцман, Клод (1925—2018) — французский журналист и кинорежиссёр-документалист.
 Ланцман, Роман Михайлович (1924—1988) — доктор юридический наук, профессор-криминалист.